

Architettura 
 De Luxe – grattacielo di Ekaterinburg, nell'Oblast' di Sverdlovskin, in Russia

Musica 
 De Luxe Records – etichetta discografica statunitense

Persone 
 Funkstar De Luxe – produttore discografico e disc jockey danese

Trasporti 
 De Luxe Motor Car Company – casa automobilistica statunitense
 Austin de Luxe – veicolo prodotto in serie dalla Authi
 De Luxe Ford – veicolo prodotto in serie dalla Ford
 Morris Mini De Luxe – veicolo prodotto in serie dalla British Motor Corporation
 Plymouth De Luxe – veicolo prodotto in serie dalla Plymouth

Pagine correlate 
Deluxe